Le Faucheur est le troisième tome de la série fantasy d'Anne Robillard Les Ailes d'Alexanne. Il est paru le  aux éditions Guy Saint-Jean au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
Même après la condamnation du Jaguar, Alexei Kalinovsky continue d'avoir des problèmes car il est poursuivi par le Faucheur. Ce dernier est un être insaisissable, à la solde du chef de la secte, qui cherche à satisfaire son désir de vengeance en faisant éliminer tous ceux qui ont détruit la communauté de la montagne. 

De sa part, Alexanne veut aider son oncle mais elle reçoit une vieille connaissance de la famille Kalinovsky.

Les Ailes d'Alexanne
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2011
2011 en fantasy